Gurghiu peut désigner :

 Gurghiu, une rivière roumaine du județ de Mureș, affluent du Mureș
 Gurghiu, une commune roumaine du județ de Mureș
 les Monts Gurghiu, un massif montagneux faisant partie des Carpates orientales intérieures